Plaats in Indonesië
 Tolang (Aek Bilah), een plaats in het bestuurlijke gebied Tapanuli Selatan in de provincie Noord-Sumatra
 Tolang (Sipirok), een plaats in het bestuurlijke gebied Tapanuli Selatan in de provincie Noord-Sumatra
 Tolang (Ulu Pungkut), een plaats in het bestuurlijke gebied Mandailing Natal in de provincie Noord-Sumatra
 Tolang (Banyuates), een plaats in het bestuurlijke gebied Sampang in de provincie Oost-Java